Rhaponticoides — рід квіткових рослин родини айстрових, що зростає в Північній Африці, Південній і Східній Європі, Західній і Центральній Азії і Пакистану. Цей рід був відділений від роду волошка (Centaurea).

Види 

Rhaponticoides africana (Lam.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides alpina (L.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides amasiensis (Bornm.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides amplifolia (Boiss. & Heldr.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides aytachii Bagci, Dogu & Dinç
Rhaponticoides bachtiarica (Boiss. & Hausskn.) L.Martins
Rhaponticoides calabrica Puntillo & Peruzzi
Rhaponticoides centaurium (L.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides dschungarica (C.Shih) L.Martins
Rhaponticoides eriosiphon (Emb. & Maire) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides fraylensis (Nyman) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides gokceoglui Çinbilgel, Eren & H.Duman
Rhaponticoides hajastana (Tzvelev) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides hierroi Eren
Rhaponticoides iconiensis (Hub.-Mor.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides kasakorum (Iljin) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides linaresii (Lázaro Ibiza) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides razdorskyi (Karjagin ex Sosn.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides ruthenica (Lam.) M.V.Agab. & Greuter — волошка руська
Rhaponticoides taliewii (Kleopow) M.V.Agab. & Greuter — волошка Талієва
Rhaponticoides tamanianae (M.V.Agab.) M.V.Agab. & Greuter
Rhaponticoides wagenitziana (Bancheva & Kit Tan) M.V.Agab. & Greuter

Примітки 

Роди айстрових
Carduoideae